Glänz ist der Name einer Familie von Kunstschreinern und Holzbildhauern aus Freiburg im Breisgau.

Die Familie kam ursprünglich aus Schwärzenbach bei Neustadt/Schwarzwald.

Zur Familie gehören folgende Personen:
 Joseph Glänz (* 1710 in Friedenweiler), Schreinermeister, ließ sich 1745 in Freiburg nieder
 Joseph Ferdinand Glänz (1749–1815), Schreinermeister
 Joseph (Dominik) Glänz (1778–1841), Kunstschreiner und Holzbildhauer
 Franz Sales Glänz (1810–1855), Kunstschreiner und Holzbildhauer
 (Franz) August Glänz (1830–1863), Kunstschreiner und Holzbildhauer
 (Franz) Otto Glänz (1837–1907), Kunstschreiner und Holzbildhauer
 (Franz) Otto Glänz, Holzbildhauer (nachweisbar bis 1930/31)
 Max(imilian) Glänz (1839–1868), Bildhauer
 Joseph Heinrich Glänz, Arzt
 Hermann Glänz, Mechaniker

Literatur 
 Friedrich Kempf: Die Bildhauerfamilie Glänz. Das Wiederaufleben der Gotik in Freiburg i. Br. zu Anfang des 19. Jahrhunderts. In: Schau-ins-Land. 34, 1907, S. 49–68 (Digitalisat).
 
 

Deutsche Familie
Künstlerfamilie